Cerro Pabellón kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Cerro Pabellón (södra Potosí), 
 Cerro Pabellón (norra Potosí),